Sarodrano – comune del distretto di Ambatomainty, Madagascar
 Sarodrano – comune del distretto di Atsimo-Andrefana, Madagascar